Résultats détaillés du tournoi de tennis d'Umag qui se déroule du 14 au .

Faits marquants 
 Fernando Verdasco remporte le titre en simple en s'imposant en finale contre Igor Andreev. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Michal Mertiňák et Petr Pála s'imposent en finale face à Carlos Berlocq et Fabio Fognini. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport en Croatie en 2008
Tennis en juillet 2008